Esta é uma lista de municípios do Estado de São Paulo por população estimada no ano de 1925, com a divisão territorial administrativa, os topônimos e a ortografia da época.

Populacao
1925